Tuuli kan syfta på: Tuuli betyder "vind" på finska

Fartyg i finländska marinen
 Tuuli (motortorpedbåt) – en finsk motortorpedbåt av T-klass
 Tuuli (robotbåt) – en finsk robotbåt av Tuima-klass i tjänst 1974
 Tuuli-klass – en finsk fartygsklass som består av svävare